Someday at Christmas (album), een muziekalbum van Stevie Wonder, uitgebracht in 1967
 Someday at Christmas (nummer), een single van Stevie Wonder, uitgebracht in 1966